Тадеуш Мацей Ярошевский (; 1930—1988) — польский философ и религиовед-марксист, специалист по философской антропологии, теории культуры и истории современной философии.

Биография 

В 1976—1981 годах — директор  Польской академии наук.

Член редакционного совета теоретического органа ЦК ПОРП «Нове дроги». В 1980—1981 был председателем партийного клуба Варшава 80, выступавшего против профсоюза Солидарность с ортодоксально-коммунистических позиций.

Научные труды 

 Filozofia marksistowska. Podręcznik akademicki, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1975.
 Filozofia społeczna i doktryna polityczna Kościoła Katolickiego, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1965.
 Filozoficzne problemy współczesnego chrześcijaństwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
 Humanizm socjalistyczny (red.), Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1980.
 Kierunki walki o laicyzację życia społecznego w Polsce (tezy referatu), Warszawa: Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Świeckiej, 1961.
 Kościół a świat współczesny. Uwagi o soborowej konstytucji „Gaudium et spes”, Warszawa: , 1967.
 Laicyzacja, Warszawa: „Iskry”, 1966.
 Leninizm a problemy współczesnej filozofii, Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1970.
 Marksiści i katolicy. Perspektywy dialogu, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1988.
 Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1965.
 Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1970.
 Podstawy marksistowskiego światopoglądu : materiał pomocniczy dla Zespołów Kształcenia Ideologicznego, Warszawa: Książka i Wiedza, 1987.
 Problemy upowszechniania marksistowskiego poglądu na świat. Referat wygłoszony na VIII Plenum ZG TKKŚ, Kraków: , 1977.
 Problemy upowszechnienia marksistowskiego poglądu na świat, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1977.
 Pytania i odpowiedzi : ideologia, polityka, gospodarka, handel zagraniczny, rolnictwo, sprawy międzynarodowe, [Warszawa]: „Książka i Wiedza”, 1969.
 Renesans scholastyki, jego źródła społeczne i intelektualne, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1961.
 Rozważania o praktyce : wokół interpretacji filozofii Karola Marksa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
 Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1982.
 Społeczno-ideologiczne aspekty rewolucji naukowo-technicznej, Gdańsk: Wojewódzki Ośrodek Propagandy Partyjnej przy KW PZPR, 1971.
 Strukturalizm a marksizm, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1969.
 Tradycje i współczesność klerykalizmu politycznego, Warszawa: TKKŚ, 1986.
 Traktat o naturze ludzkiej, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1980.
 Der „verlassene” Mensch Jean Paul Sartres, Berlin: Akad.- Verl., 1975.
 Die wachsende Rolle der Arbeiterklasse in den sozialistischen Ländern, Berlin: Dietz, 1974.
 Wokół encykliki Populorum progressio, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1968.
 Wybrane problemy filozofii marksistowskiej. Zbiór opracowań, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1972, 1973.
 Wybrane zagadnienia dialektyki marksistowskiej, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1960.
 Wybrane zagadnienia dialektyki marksistowskiej. Skrypt wykładu, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1961

Переводы на русский язык 
 Личность и общество. Проблемы личности в современной философии — марксизм, экзистенциализм, структурализм, христианский персонализм (Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej — marksizm, strukturalizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijańsski). М.: Прогресс, 1973
 Размышления о практике. По поводу интерпретации философии К. Маркса (Rozważania o praktyce. Wokół interpretacji filozofii Karola Marksa). М.: Прогресс, 1976
 Размышления о человеке. Марксистская концепция личности и принципы социалистического гуманизма (Traktat o naturze ludzkiej). М.: Политиздат, 1984

См. также 
 Иренеуш Каминьский
 Всеволод Волчев
 Богдан Поремба

Польские марксисты
Философы Польши
Религиоведы Польши
Члены Польской объединённой рабочей партии